! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 124001–124100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 124101–124200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 124201–124300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 124301–124400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 124401–124500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 124501–124600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 124601–124700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 124701–124800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 124801–124900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 124901–125000 [ editare]

Lista planetelor minore (124001-125000)